Christian Lahusen ist der Name folgender Personen:

* Christian Lahusen (Kaufmann) (1820–1898), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Christian Lahusen (Komponist) (1886–1975), deutscher Komponist